Арайлы — название населенных пунктов в Казахстане:

 Арайлы (до 2018 г. — Максимовка) — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Арайлы (до 2000 г. — Новый Путь) — село в Мактааральском районе Туркестанской область.